Karl Aberle ou Carl Aberle (Salzburgo, 6 de fevereiro de 1818 – Viena, 16 de março de 1892) foi um médico e  botânico austríaco.

Ligações externas

  

Professores da Universidade de Salzburgo
Botânicos da Áustria
Naturais de Salzburgo